Tiefenschärfe steht für:
 Schärfentiefe in der Fotografie
 Abbildungstiefe in der geometrischen Optik und in der Mikroskopie